Pleuropasta är ett släkte av skalbaggar. Pleuropasta ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Pleuropasta